Катріна Адамс і Зіна Гаррісон були чинними чемпіонками тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1989, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Манон Боллеграф і Ева Пфафф.

Яна Новотна і Гелена Сукова виграли титул, перемігши у фіналі Джо Дьюрі і Мері Джо Фернандес з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1989 Virginia Slims of Florida Doubles Draw 

Virginia Slims of Florida
Тур WTA 1989